Carlo Westphal, een wielrenner
Joachim Westphal, een Lutheraans theoloog
Karl Westphal, een medicus
Rudolf Westphal, een letterkundige
Siegfried Westphal, een Duits officier tijdens de Tweede Wereldoorlog